

Palmarès

Nazionale 
 
Egitto 2009

Collegamenti esterni

Articolo su westafricanfootball.com